

Содержание 
Сура начинается с рассказа о явной победе, достичь которую Аллах помог своему посланнику, о её огромном значении в распространении ислама, возвышении мусульман, усилении их мощи и о том, что Аллах укрепил веру в сердцах верующих, ниспослав в них спокойствие и покой.

Потом в суре идет речь о присяге посланнику Аллаха тех, кто уверовал и был лоялен и верен ему. Сура раскрывает ложную сущность оправданий и извинений тех, кто остался дома, не выступив в поход с посланником, показав, что они остались дома, полагая, что Аллах не поможет ему и не дарует ему победы, и порицает их за то, что они попросили разрешения направиться с посланником забрать добычу. Затем в суре говорится о том, что их призовут на войну против грозных, могущественных людей и что не будет греха и упрека за неучастие в сражении тем, у кого есть убедительное оправдание. Сура также указывает на великое благо и награду, которые Аллах обещал присягнувшим посланнику у Худайбийи.

В суре упоминаются приметы, по которым можно узнать верующих, и их свойства, приведенные в Торе и в Евангелии. Аллах обещал тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, великое прощение и большую награду.